Клочковская улица:

 Клочковская улица — улица в Харькове.
 Клочковская улица — прежнее название Никитинской улицы в городе Воронеже.
 Клочковская улица — прежнее (до 1950 года) название улицы Крылова в Сумах.

См. также 
 Клочков переулок
 Улица Клочкова